Kuglački klub "Siscia" (KK "Siscia; Siscia Sisak; Siscia) je ženski kuglački klub iz Siska, Sisačko-moslavačka županija, Republika Hrvatska.   
U sezoni 2019./20. klub je član "2. hrvatske kuglačke lige za žene - Sjever".

O klubu  
Osnivanjem Športskog društva "INA" 1972. godine, osniva se i ženska kuglačka sekcija. Klub je koristio tadašnju četverostazu automatiziranu kuglanu "Zibel", jednu od najmodernijih u tadašnjoj Jugoslaviji. Klub se natjecao u zonskom prvenstvu te "Hrvatskoj ligi koju su osvojile 1990. godine, te ušle u 1. saveznu ligu Jugoslavije.  
Za svoj rad je kuglački klub "INA" bila dobitnik "Zlatne plakete Kuglačkog saveza Hrvatske" 1984. godine.  
Po osamostaljenju Hrvatske klub se uglavom natjecao u Prvoj hrvatskoj ligi"".  
Od 2012. godine klub nosi naziv "Siscia".  
Klub redovito održava memorijalni kuglački turnir "Dubravko Pukšec".

Uspjesi

Ekipno

do 1991.  
 Hrvatska republička liga
 prvakinje: 1989./90.

nakon 1991.  
 1. B HKL - Sjever 
 prvak: 2000./01. 
 doprvak: 1998./99. 

 2. HKL 
 prvak (Centar): 2005./06., 2006./07.  
 prvak (Sjever): 2017./18. 
 doprvak (Centar): 2004./05., 2011./12., 2012./13.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama  

 Rezervna ekipa

Poznate igračice

Unutrašnje poveznice 
 Kuglački klub Siscia Sisak (muškarci)

Vanjske poveznice 
 KK Siscia Sisak, facebook stranica 
 k-ina-sisak.pondi.hr, službene stranice 
 kuglanje.hr, Kuglački klub Siscia 
 aplikacija.kuglanje.hr, Kuglački klub Siscia 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB SISCIA SISAK 
 kssmz.hr - Kuglački savez Sisačko-moslavačke županije

Izvori 
 
 k-ina-sisak.pondi.hr, Povijest kluba, pristupljeno 28. prosinca 2019. 
 Miroslav Matovina: Leksikon sporta općine Sisak : 1845-1983. : organizacije - ljudi - događaji, Sisak, 1985., UDK: 796(497.13-2 Sisak)"1845/1983"(031.021.3), str. 143 
 poslovna.hhr, KUGLAČKI KLUB SISCIA SISAK 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB  "SISCIA " SISAK 
 fininfo.hr, KK "SISCIA" SISAK 
  

Hrvatski ženski kuglački klubovi 
Šport u Sisku
Siscia